Adventures of Superman steht für:

 The Adventures of Superman, eine Radioserie von 1940 bis 1951
 Superman – Retter in der Not (Adventures of Superman), eine Realserie von 1952 bis 1958
 Ein Job für Superman (The New Adventures of Superman), eine Trickserie von 1966 bis 1970
 Adventures of Superman (Comic), eine Comicreihe von 1987 bis 2003
 The Adventures of Superman (1988), eine Radioserie von 1988
 Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark (Lois & Clark: The New Adventures of Superman), eine Realserie von 1993 bis 1997

Siehe auch:
 Adventures of Superboy